Реч аргумент може имати више значења:

 Аргумент (филозофија)
 Аргумент (математика)